Трка на 100 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу  одржана је 22. и 24. августа на Националном стадиону.

Титулу светске првакиње из Москве 2013. одбранила је Шели Ен Фрејзер-Прајс са Јамајке.

Земље учеснице 
Учествовале су 54 атлетичарке из 36 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
22. август 2015..
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2015.
|-
| Олимпијски рекорди
| rowspan="2" | Флоренс Грифит Џојнер || rowspan="2" | 
| 10,62
| Сеул, Јужна Кореја 
| 24. септембар 1988.
|-
| Светски рекорд
| 10,49
| Индијанаполис, САД 
| 16. јул 1988.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Мерион Џоунс || 
| 10,70
| Севиља, Шпанија
| 22. август 1999.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Шели-Ен Фрејзер-Прајс || 
| 10,74
| Париз, Француска
| 4. јул 2015.
|-
| Европски рекорд
| Кристин Арон || 
| 10,73
| Будимпешта, Мађарска
| 19. август 1998.
|-
|Северноамерички рекорд
| Флоренс Грифит Џојнер || 
| 10,49
| Индијанаполис, САД 
| 16. јул 1988.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Анђела Тенорио || 
| 10,99
| Торонто , Канада
| 22. јул 2015.
|-
| Афрички рекорд 
| Блесинг Окагбаре || 
| 10,79
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 27. јул 2013.
|-
| Азијски рекорд
| Ли Сумеј || 
| 10,79| Шангај, Кина
| 18. октобар 1997.
|-
| Океанијски рекорд| Мелиса Брин || 
| 11,11 | Канбера, Аустралија
| 5. фебруар 2014.
|}

 Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2015. године је пре почетка светског првенства (22. августа 2015) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовали су на СП 2015.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама 54 такмичарки је подељено у 7 група. У полуфинале ушле су по три првопласиране из сваке групе (КВ) и три према постигнутом резултату (кв).<ref>Стартна листа Преузето 24.08.2015</small></ref>,,
Ветар:Група 1: +0,5  м/с, Група 2: -1,3 м/с, Група 3: -1,2 м/с, Група 4: +2,3 м/с, Група 5: -1,6 м/с, Група 6: +1,5 м/с, Група 7: -0,5 м/с,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

 Полуфинале 
У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв''').,, 
Ветар:Група 1: +0,5 м/с, Група 2: +0,9 м/с, Група 3: -0,2 м/с.

Финале 

Ветар: -0,3 м/с

Референце 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном